Ernstbrunner Wald oder Ernstbrunnerwald heißen folgende geographische Objekte:

 Ernstbrunnerwald (Gemeinde Ernstbrunn), Katastralgemeinde von Ernstbrunn, Bezirk Korneuburg, Niederösterreich
 Ernstbrunner Wald (Waldgebiet), ein Waldgebiet im Weinviertel, Niederösterreich